Radio X (autrefois XFM) est le nom d'une radio anglaise diffusant du rock propriété de GCap Media.

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des radios au Royaume-Uni

Liens externes 
  Site officiel
  Radio en ligne

Station de radio au Royaume-Uni
Station de radio fondée en 1997